Конкурс песни Евровидение 1972 — 17-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 25 марта 1972 года в Ашер-холле города Эдинбург (Великобритания) после того, как Монако отказалось проводить конкурс. Победителем стала греческая певица Вики Леандрос с песней «Apres toi» («После тебя»), представлявшая Люксембург.

Место проведения 

Эдинбург — столица Шотландии и второй по величине её город. Расположен на восточном побережье Среднешотландской низменности, на южном берегу залива Ферт-оф-Форт.

Великобритания принимала Евровидение уже в четвёртый раз, но впервые конкурс проходил не в Лондоне, и вне территории Англии. Местом проведения был концертный зал «Ашер Холл».

Формат 
После победы Монако в 1971 году, это государство отказалось принимать у себя конкурс из-за отсутствия помещения. Монако, таким образом, стало единственной страной-победителем, ни разу не принимавшей конкурс.

Конкурс впервые транслировался на некоторые страны Дальнего востока: Японию, Тайвань, Филиппины, Гонконг и Таиланд.

Нововведением конкурса была «видео-стена», показывавшая название песни и имя исполнителя.

Участвующие страны 

Третью победу Люксембургу принесла гречанка Вики Леандрос, раннее уже представлявшая эту страну с песней «L’amour est bleu» в 1967 году. Композитор Ив Десска стал первым автором, чьи песни победили на Евровидении два года подряд, так как он написал музыку и для песни-победителя предыдущего конкурса. Десска также стал первым, выигравшим, представляя две разные страны.

Конкурс 1972 года остаётся единственным, в котором Ирландия представила песню на ирландском языке.

Вернувшиеся исполнители 
  — Вики Леандрос (1967)
  — Карлуш Мендиш (1968)
  — Тереза Кесовия (1966)
  — «Family Four» (1971)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Пауль Кун
  — Франк Пурсель
  — Колман Пирс
  — Аугусто Альгуэро
  — Дэвид Маккей
  — Карстен Клоуман
  — Ричард Хилл
  — Жан-Пьер Фести
  — Чарльз Камиллери
  — Осси Рунне
  — Эрих Кляйншустер
  — Джан Франко Ревербери
  — Никица Калоджера
  — Матс Ольссон
  — Раймон Бернар
  — Анри Сегерс
  — Клаус Мунро
  — Гарри ван Хооф

Результаты

Голосование 

Результаты голосования от каждой страны объявляли сами члены жюри:

  — ?
  — ?
  — ?
  — Эмма Коэн и Луис Мария Ансон
  — Дорин Сэмьюэльс и Роберт Уокер
  — Рейчел Норд и Сигне Абусдаль
  — Педру Соуза Маседу и Мария Жуан Агуиар
  — ?
  — Мэри Роуз Маллия и Джо Зерафа
  — Мерита Мерикоски и Оке Гранхольм
  — ?
  — ?
  — Вера Злокович и Велько Бакасун
  — Титти Шёблум и Арне Домнерус
  — ?
  — ?
  — ?
  — Дженнифер Бальет и Корнелис Вагтер

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1972 год в музыке
События 25 марта
Март 1972 года